

Geografia
Borino – comune bulgaro
Borino – villaggio della Macedonia del Nord

Persone
Denise Borino – attrice statunitense
Thomas Borino – pianista e organista jazz statunitense